Miejscowości w USA:
 Mount Erie – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Mount Erie (ang. Mount Erie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne